Миранда-де-Эбро ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эбро. Занимает площадь 101,33 км². Население — 39038 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителем города считается святая дева де Альтамира.

История 
Во время Гражданской войны в Испании и Второй мировой войны здесь функционировал крупный концлагерь националистов. Он закрылся последним в стране, в 1947 году.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса